Benzopyren ist der unvollständige Name zweier isomerer chemischer Verbindungen aus der Gruppe der polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffe mit der Summenformel C20H12.

 Benzo[a]pyren
 Benzo[e]pyren (weniger häufig vorkommend)